A 16.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 1 de maio a 4 de maio de 1962 com um percurso de 771 km dividido em 6 etapas, com início e fim em Genebra.

O vencedor foi o italiano Guido De Rosso, cobrindo a prova a uma velocidade média de 36,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1962
1962 na Suíça
1962 no ciclismo